Lista de denominações cristãs e número de membros:

Igreja Nestoriana 
. Igreja Assíria do Oriente - 400mil

. Antiga Igreja do Oriente - 70mil

Igreja Católica Apostólica Romana 

Segue sendo a maior, com cerca de  1,2 bilhões de membros;

 Igreja Assíria
 Igreja particular Latina 1,1 Bilhões 
 Igreja Católica Bizantina Albanesa - 3.2 mil 
 Igreja Católica Ítalo-Albanesa
 Igreja Católica Bizantina Bielorrussa
 Igreja Católica Búlgara
 Igreja Católica Bizantina Eslovaca
 Igreja Católica Bizantina Georgiana
 Igreja Católica Bizantina Grega
 Igreja Católica Bizantina Húngara
 Igreja Greco-Católica Melquita
 Igreja Greco-Católica Romena unida com Roma
 Outras 12

Ortodoxia

200 milhões de adeptos  
 Igrejas Ortodoxas Bizantinas (decorrentes do cisma de 1.054) - 140 milhões
Igrejas ortodoxas orientais - 60 milhões 
Igreja Ortodoxa Copta - 20 milhões
 Igreja Ortodoxa Síria - 1,5 milhões
 Igreja Apostólica Armênia - 9 milhões 
 Igreja Ortodoxa Etíope - 45 milhões 
 Igreja Ortodoxa Eritreia - 3 milhões 
 Igreja Ortodoxa Indiana

Igreja Anglicana 

86 milhões nas 43 províncias da Comunhão Anglicana chefiadas pelo Arcebispo da Cantuária;

Igreja da Inglaterra - 25,0 milhões

Igreja da Nigéria - 18,0 milhões
Igreja Anglicana do Quênia - 5,0 milhões
Igreja Episcopal do Sudão - 4,5 milhões
Igreja Anglicana da Austrália - 3,9 milhões

Igreja do Sul da Índia - 3,5 milhões

Igreja Episcopal nos Estados Unidos - 2,4 milhões

Igreja Anglicana da África do Sul - 2,3 milhões

Igreja Anglicana na Tanzânia - 2,0 milhões

Igreja Anglicana no Canadá - 2,0 milhões

Igreja do Norte da Índia - 1,5 milhões

Igreja da Província de Ruanda - 1 milhão

Igreja da Província da África Central - 900 mil

Província Anglicana de Burundi - 800 mil

Igreja da Irlanda - 400 mil

Igreja Episcopal Anglicana do Brasil - 200 mil

Protestantismo 
900 milhões de membros
Protestantismo histórico - 300 - 400 milhões de membros
Igreja Batista - 100 milhões de membros
Luteranismo - 70-90 milhões de membros
Igreja Reformada - 60-80 milhões de membros
Igreja Presbiteriana - 40 milhões de membros
Igreja Reformada Continentais - 30 milhões de membros
Igreja Congregacional - 5 milhões de membros
Igreja Metodista - 60-80 milhões de membros
Pentecostalismo - 468,6 milhões de membros  
Assembleia de Deus - 280 milhões de membros
Aliança Batista Mundial - 48 milhões de membros
Antitrinitarismo - 27,5 milhões de membros

Southern Baptist Convention - 16,6 milhões de membros
Igreja Universal do Reino de Deus - 10,0 milhões de membros (8,0 milhões no Brasil e 2,0 milhões no mundo)

Congregação Cristã - 4,5 milhões de membros (convencionada à Congregação Cristã no Brasil)

Igreja Pentecostal Deus é Amor - 2 milhão de membros

Igreja na Província das Índias Ocidentais - 800 mil de membros

Igreja da Província do Oceano Índico - 500 mil de membros
Igreja de Cristo no Congo - 500 mil de membros
Igreja do Paquistão - 500 mil de membros
Igreja Cristã Maranata 350 mil de membros
Igreja da Província da África Ocidental - 300 mil de membros
Igreja da Província de Melanésia - 200 mil de membros
Igreja Anglicana na América do Norte - 100 mil de membros

Restauracionistas
Igreja Adventista do Sétimo Dia - 21 milhões de membros
A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias(Mórmons) - 16,3 milhões de membros 
Testemunhas de Jeová-8,2 milhões de membros

Ver também 
Lista de denominações cristãs
Catolicismo
Ortodoxia
Ortodoxia Oriental
Anglicanismo
Protestantismo
Evangelicalismo
Igreja Nestoriana

 
Listas de cristianismo